Șasa se poate referi la:
 Șasa (), Sălaj, Transilvania
 Șasa (), Alba, Transilvania; A se vedea Geamăna
 Șasa, Gorj, Valahia

 Râul Șasa, Bistra, Banat
 Șasa, afluent al râului Bega Poieni, Banat
 Șasa, afluent al râului Băiașu, Valahia

Vezi și 
 Râul Șasa (dezambiguizare)
 Szász, Szászi (Szászy) 
 Sas (dezambiguizare)
 Sása
 Sasu
 Sasu (nume de persoană), Sassu
 Râul Sașa (dezambiguizare)
 Sașa (Sasha) 
 Sása (< ) 

Toponime românești